Флаг сельского поселения Ака́тьевское — официальный символ сельского поселения Акатьевское Коломенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 9 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4684.

Флаг муниципального образования сельское поселение Акатьевское составлен на основе герба сельского поселения Акатьевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх треугольных частей одинаковой площади, разделённых по диагонали: две голубых (вверху и внизу), две белых. Посередине полотнища — два скрещённых якоря, расположенных по диагоналям, на голубом фоне расцвеченные белым, на белом — голубым. Верхняя голубая часть также несёт бело-жёлтое изображение коронованной капители от колонны».

Обоснование символики 
Диагональное деление флага на голубой и белый цвета многозначно:

— Акатьевское сельское поселение и его центр — село Акатьево расположено на высоком левом берегу реки Оки;

— деление шита, дополненное скрещёнными якорями переменных цветов, это аллегория старинной переправы через реку;

— белые части, аллегорически напоминающие паруса, и якоря символизируют Оку как одну из важнейших судоходных рек Русского государства.

Якорь — традиционный символ твёрдости, надёжности, постоянства.

Капитель колонны, увенчанная короной, указывает на принадлежность сельского поселения к территории Коломенского муниципального района, в гербе которого также изображена колонна, и подчёркивает общность интересов и историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований. Колонна — символ опоры, стабильности и уверенности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ благородства, чести, возвышенных устремлений и духовности.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением якоря